Свинеццезий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
свинца и цезия
с формулой CsPb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Свинеццезий образует кристаллы
,
структура типа свинецнатрия NaPb
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 653 °C.

При температуре 596 °C в соединении происходит фазовый переход

Примечания